Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva za 1999.

Ljestvice

Jug

Sjever

Kvalifikacije za 1. HVL

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1998./99.

Izvori 
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

1999